Archaeosyodon est un genre éteint de reptiles carnivores de l'ordre des thérapsides et du sous-ordre des dinocéphales. Il appartient à la famille des Anteosauridae. Il a vécu durant le Permien moyen, au Guadalupien, soit il y a environ entre  à  millions d'années.

Ses restes fossiles ont été découverts dans la région de Perm en Russie.

L'espèce type et seule espèce, Archaeosyodon praeventor, a été décrite par  en 1960.

Description 
Archaeosyodon est un antéosauidé de taille moyenne, il mesure entre  de long. Son crâne est caractérisé par un fort épaississement des os de ses orbites et plus globalement de sa région fronto-pariétale.

Classification 
Deux études phylogénétiques en 2010 et 2011, aboutissent au cladogramme suivant où Archaeosyodon est classé comme l'espèce la plus basale des antéosauridés :

Notes et références

Références taxinomiques 

 

Genre de thérapsides (nom scientifique)
Synapside du Permien
Paléontologie en Russie
Taxon fossile décrit en 1960